

Гошен — місто, штат Алабама
 Гошен — місто, штат Арканзас
 Гошен — місто, штат Коннектикут
 Гошен — місто, штат Індіана
 Гошен — місто, штат Кентуккі
 Гошен — місто, штат Массачусетс
 Гошен — місто, штат Нью-Гемпшир
 Гошен — місто, штат Нью-Йорк
 Гошен — місто, штат Юта
 Гошен — місто, штат Вермонт
 Гошен — місто, штат Вірджинія
 Гошен — селище, штат Нью-Йорк
 Гошен Тауншип — селище в окрузі Клірфілд, штат Пенсільванія
 Гошен — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Гошен — переписна місцевість, штат Огайо